

Ingegneria 
 Bivio – nelle ferrovie, posto di servizio in cui da una linea ferroviaria originaria si diramano due o più linee

Musica 
 Bivio – brano del cantante italiano Stefano Centomo (2007)

Geografia

Italia 
 Bivio Brecciarola – frazione di Chieti, città nella provincia di Chieti (Abruzzo)
 Bivio Castelli – frazione di Bisenti, comune nella provincia di Teramo (Abruzzo)
 Bivio Pratole – frazione di Bellizzi e Montecorvino Pugliano, comuni nella provincia di Salerno (Campania)
 Bivio Sesia – comune in provincia di Vercelli

Svizzera 
 Bivio – ex comune ora frazione di Surses, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
 Il bivio – pagina di disambiguazione

Altri progetti